

Ломно — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ломно — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства